Флаг муниципального образования Ирты́шское сельское поселение Омского муниципального района Омской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 16 февраля 2016 года решением Совета Иртышского сельского поселения № 11 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 10782.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище жёлтого цвета с отношением ширины к длине 2:3, с волнистой полосой синего цвета в 1/3 ширины полотнища и воспроизводящее фигуры из герба Иртышского сельского поселения, выполненные зелёным и жёлтым цветом».

Геральдическое описание герба гласит: «В золотом поле над лазоревой волнистой оконечностью, обременённой золотым яйцом — четыре зелёных листа крапивы (малый, два больших и малый), соединённых черенками в крест».

Обоснование символики 
Флаг Иртышского сельского поселения составлен на основе герба Иртышского сельского поселения.

Четыре листа крапивы, положенные в крест образуют четырёхлучевую звезду. Число «четыре» отсылает к четверочастному порядку мира: четыре стороны света, четыре стихии и т. д. В нумерологии число «четыре» — это число земли; источник, корень всех вещей. Зелёные листья на золотом поле — символ плодородия, обновления и роста. Такая композиция аллегорически передаёт возрождение, преобразование и развитие, а также указывают на сельскохозяйственную основу деятельности жителей поселения.

Крапива, в изобилии растущая на территории поселения в лесах, лугах, по берегам водоёмов, обладает чудесными свойствами. Крапива двудомная — многолетнее травянистое растение, мощное и неприхотливое, плодовитое и живучее. Крапива — знаковое растение для славянской культуры, о которой говорили «крапива лечит, кормит, одевает». В прежние времена она служила отличным сырьём для производства прочных тканей, использовалась как лекарственное растение, и даже как ценный пищевой продукт — для салатов и первых блюд.

Синяя волнистая полоса флага прямо указывает на реку Иртыш — главную водную артерию Омской области, которая дала название поселению, расположенному на берегу Иртыша.

Золотое яйцо с древнейших времён является универсальным символом мироздания. Упоминания о мировом (вселенском) яйце, из которого рождается мир, встречаются в мифах и преданиях многих народов. В большинстве этих мифов золотое яйцо, символизируя Солнце, плавает в лазурных водах Мирового океана. Изображение яйца на лазоревом поле аллегорически передаёт историю Иртышского сельского поселения, поскольку рождение поселения связано с созданием птицефабрики «Сибирская».

Жёлтый цвет (золото) — символ солнца. Цвет солнца символизирует достойные устремления — богатство и стабильность, могущество и уважение. Золото — символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Зелёный цвет — символ надежды. Этот цвет символизирует жизненные силы и изобилие, здоровье и радость.

Синий цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения. Лазурь — символ высоты и глубины. Цвет неба и воды символизирует постоянство и преданность, верность и величие.

История 
Первый флаг Иртышского сельского поселения был утверждён 29 февраля 2012 года решением Совета Иртышского сельского поселения № 6.

Описание флага гласило:

«Флаг Иртышского сельского поселения представляет собой прямоугольное полотнище, разделённое горизонтальной волнистой линией на верхнюю часть жёлтого (золотого) цвета и нижнюю часть синего (лазурного) цвета. Отношение ширины полос жёлтого и синего цвета — 2:1. На верхней полосе флага изображены фигуры верхней части герба — две разновеликих пары листьев крапивы, окрашенных зелёным цветом, обременённые четырьмя волосками, образующими четырёхлучевую звезду. Отношение ширины флага к его длине — 2:3. Оборотная сторона флага зеркально воспроизводит лицевую».

Примечания 

Крапива в геральдике